Die Abkürzung MX3 hat mehrere Bedeutungen:

 Mazda MX-3
 Mx3 (Musikplattform)

MX3